Маска може да се односи на:

 Маска, предмет којим се сакрива лице.
 Маска (филм из 1978), филм.
 Маска (филм из 1994), филм.
 Маска (филм из 2007), филм.